Belfield bezeichnet

 einen Ort in Neuseeland, siehe Beldfield (Neuseeland)
 Belfield (Dublin), ein Vorortgebiet von Dublin
 Belfield (Greater Manchester), in Rochdale, England
 Belfield (Guyana), ein Dorf in der Provinz Demerara-Mahaica, Guyana
 Belfield (New South Wales), Vorort von Sydney in Australien

in den Vereinigten Staaten:
 Belfield (Louisiana)
 Belfield (North Dakota)
 Belfield Estate, Anwesen von Charles Willson Peale in Philadelphia

Sonstiges:
 Belfield Creek, Fließgewässer im Richmond County, Virginia
 Belfield Recreation Center, Park im Philadelphia County, Pennsylvania